Scharowa (russisch  oder ) ist der Familienname folgender Personen:

 Margarita Wassiljewna Scharowa (1925–2019), sowjetische Schauspielerin
 Natalja Scharowa (* 1972), ehemalige russische Sprinterin

Siehe auch:
 Scharow